Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej 1998 odbywały się od 23 do 31 maja 1998 roku w Rumunii. W turnieju wzięło udział osiem drużyn, a impreza zakończyła się zwycięstwem reprezentacji Hiszpanii.

Kwalifikacje 

W kwalifikacjach brali udział 46 drużyn narodowych U-21, podzielonych na 9 grup, w których znajdowało się 5 lub 6 zespołów. Siedem najlepszych zespołów z pierwszych miejsc awansowali bezpośrednio, a dwa najgorsze zespoły w barażach play-off wyłoniły ósmego finalistę turnieju głównego.

Faza finałowa

Mecze pocieszenia 
  Rumunia –  Niemcy 0:1
  Rosja –  Szwecja 0:2

Mecz o 7. miejsce 
  Rumunia –  Rosja 1:2

Mecz o 5. miejsce 
  Niemcy –  Szwecja 2:1

Końcowa kolejność

Bibliografia 
 European U-21 Championship 1998
 UEFA European U-21 C'ship

Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej